Lautensack ist der Familienname folgender Personen:

 Hanns Lautensack (um 1520–um 1565), deutscher Kupferstecher und Radierer

 Paul Lautensack (1478–1558), deutscher Maler